Víti peut désigner :
 Víti, un cratère volcanique d'Islande accolé à la caldeira de l'Askja ;
 Víti, un cratère volcanique d'Islande situé dans l'intérieur de la caldeira du Krafla.

Voir aussi